Incrocio – intersezione stradale
 Incrocio –  Terminologia ferroviaria che indica la fase della circolazione dei treni in cui un treno ne incontra un altro, ricoverato in "binario d'incrocio", in opportuna stazione.
 Incrocio – in biologia, l'unione di due specie diverse in natura o per opera dell'uomo
 Incrocio – in linguistica, contaminazione tra due parole dovuta a contaminazione o per analogia
 Incrocio – in geometria, l'incrocio fra due o più enti geometrici
 Incrocio – accorgimento sulle valvole per migliorare la funzionalità delle varie fasi e del rendimento globale del motore a quattro tempi